Bährens ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Bährens (1765–1833), deutscher Hofrat, Arzt, Pfarrer, Naturforscher und Universalgelehrter
 Otto Ulrich Bährens (1911–2007), deutscher Politiker, Landrat

Siehe auch:
 Baehrens
 Behrens
 Berens